La expresión Nuevo orden mundial hace referencia a varios artículos:

Historia
 Nuevo orden mundial, período histórico;

Teorías conspirativas
 Nuevo Orden Mundial, teoría conspirativa que afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único -colectivista, burocrático-socialista y controlado por sectores elitistas y plutocráticos- a nivel mundial;

Lucha libre
 New World Order, grupo de luchadores profesionales;

Música
 Nuevo Orden Mundial, tercer disco de estudio de la banda argentina Malón.